Grecja w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci brała udział 6 razy.

Najwyższym wynikiem kraju jest 6. miejsce, które w 2005 roku zajęli Alexandros i Kalli z utworem „Tora Einai I Seira Mas”

Uczestnictwo 

Legenda:

 

Kraje w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci
Eurowizji dla Dzieci
Eurowizja